Соколино — населённый пункт:
 в Болгарии
 Соколино — село в Кырджалийской области;
 в России
 Соколино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области;
 Соколино — деревня в Лузском районе Кировской области;
 Соколино — деревня в Сычёвском районе Смоленской области;
 Соколино — деревня в Торжокском районе Тверской области;
 Соколино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

См. также 
 Старое Соколино — село в Витебской области Белоруссии
 Новое Соколино — деревня в Витебской области Белоруссии